L'infiltrato (The Man Inside), film diretto da Bobby Roth (1990)
L'infiltrato (Beyond the Law), film diretto da Larry Ferguson (1992)
L'infiltrato (The White House Connection), romanzo di Jack Higgins (1998)
Breach - L'infiltrato (Breach), film con Ryan Phillippe e Chris Cooper (2007)
L'infiltrato, film diretto da Giacomo Battiato (2011)
L'infiltrato - Operazione clinica degli orrori, film diretto da Cristiano Barbarossa (2014)